Serie B 1980-1981 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1980-1981 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie B 1980-1981 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano